Zamlača je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Vidovec, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 386 stanovnika te 97 obiteljskih kućanstava.

Znamenite osobe 
 Milan Kruhek, arheolog i povjesničar

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji